Gurupi pode ser:
Gurupi - um município brasileiro do Estado do Tocantins
Gurupi - um rio brasileiro dos Estados do Maranhão e Pará
Gurupi - Bairro de Teresina.
Boa Vista do Gurupi - um município brasileiro do estado do Maranhão

Desambiguação